Átrio (arquitetura) — espaço cercado de um edifício
 Átrio (coração) — estrutura anatómica do coração
 Átrio (geografia) — depressão em forma de anfiteatro
 Átrio (zoologia) — estrutura orgânica de poríferos e cnidários

Ver também 
 Adro